«Voices & Images» — дебютный альбом немецкой группы Camouflage. Он был выпущен в 1988 году и содержит сильнейший хит трио — «The Great Commandment».

Список композиций

Синглы 
 The Great Commandment
 Strangers' Thoughts
 Neighbours
 That Smiling Face

Ссылки 

Альбомы Camouflage